NGC 4496B (другие обозначения — ZWG 42.144, KCPG 343B, VV 76, VCC 1376, PGC 41473) — галактика в созвездии Дева.

Этот объект не входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога» и был добавлен позднее.

Примечания 

 

4496
Дева (созвездие)